

Cinema
 Sotto sequestro (Bel Canto) – film del 2018 diretto da Paul Weitz

Letteratura
 Belcanto (Bel Canto) – romanzo del 2001 scritto da Ann Patchett

Musica
 Belcanto – tecnica di canto
 Bel Canto – gruppo musicale norvegese